

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pelham – città della contea di Shelby, Alabama
 Pelham – città della contea di Mitchell, Georgia
 Pelham – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Pelham – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Pelham – città della contea di Westchester, New York

Persone 
 Charles Pelham, IV conte di Yarborough (1859-1936) – politico inglese
 Frederick Thomas Pelham (1808-1861) – ammiraglio inglese
 Henry Pelham (1694-1754) – politico inglese
 Thomas Pelham-Holles, I duca di Newcastle-upon-Tyne (1693-1768) – politico inglese
 Thomas Pelham, I conte di Chichester (1728-1805) – politico inglese

Altro 
 Pelham – tipo di imboccatura a morso usata per montare a cavallo.